Rabet ist der Name für:

Rabet (Roman), Roman des Schriftstellers Martin Jankowski
Rabet (Straße), Straße im Leipziger Osten am Südrand eines gleichnamigen Stadtteilparks
Rabet (Park), Leipziger Stadtteilpark in Neustadt-Neuschönefeld 
Rabet (Freizeittreff), offener Freizeittreff (OFT) für Jugendliche im gleichnamigen Leipziger Stadtteilpark